Benito Juárez Segundo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Benito Juárez Segundo, Tamiahua, Veracruz, 
 Benito Juárez Segundo, Uxpanapa, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar